El término Aucamville puede referirse a:

 Aucamville, comuna francesa en el Alto Garona.
 Aucamville, comuna francesa en el Tarn y Garona.